Далмаций Старший - брат римского императора Константина I, консул 333 года.
 Далмаций Младший - сын Далмация Старшего, цезарь в 335-337 годах.